Lamprotes är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Reichenbach 1817. Lamprotes ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Lamprotes